Dickson (Oklahoma), poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Dickson (Tennessee)
 Biografies:
 Archibald Dickson (Cardiff, 1892 - Anvers, 1939), capità de navili escocès
 Eva Dickson (Steninge Slott, 1905 – Bagdad, Iraq, 1938), exploradora, aviadora, pilot automòbil i escriptora sueca 
 Oscar Dickson (1823, Göteborg- 1897, Almnäs), magnat i explorador suec d'origen escocès 
 Miscel·lània: Dickson Greeting, pel·lícula estatunidenca gravada el 1891